Spojení písmene P a číslice 8 může mít různé významy:

 P8 – dřívější označení pro G8
 Huawei P8 – čínský smartphone
 P-8 Poseidon – americký námořní hlídkový letoun
 Pruská P 8 – pruská parní lokomotiva